Социа́льная фасилита́ция — эффект, при котором человек более успешно выполняет поставленные задачи в присутствии других людей, чем в одиночку. Сам механизм, то есть зависимость скорости, объёма и других показателей успешности действий от присутствия рядом особей своего вида, наблюдается не только у людей, но и у животных. Эффект обычно наблюдается при деятельности, связанной с хорошо усвоенными реакциями или привычными действиями. При выполнении сложных задач присутствие других особей может оказывать обратный эффект, который в социальной психологии получил название социальной ингибиции.

При труде в коллективе и отсутствии оценки индивидуального труда каждого участника проявляется противоположный эффект — социальная леность.

История 
Эффект социальной фасилитации, тогда ещё не получившей такого названия, был впервые выявлен в 1898 году психологом Норманом Триплеттом. Он заметил, что во время велосипедных гонок спортсмены демонстрируют более высокие результаты не тогда, когда соревнуются с секундомером, а когда участвуют в коллективных заездах.
Чтобы проверить наблюдение, Триплетт провёл один из первых в истории социальной психологии лабораторный эксперимент, в котором детей просили как можно быстрее наматывать леску на катушку удочки. Результаты показали, что в присутствии соисполнителей дети справлялись с заданием быстрее, чем поодиночке.
Дальнейшие эксперименты (Г. Олпорт, 1920, Dashiell, 1930, Travis, 1925) показали, что в присутствии других людей испытуемые быстрее решают простые задачи, такие, как примеры на умножение или вычёркивание из текста определённых букв.
Однако вскоре был выявлен обратный эффект (см. ниже), и поскольку данные разных экспериментов противоречили друг другу, учёные на некоторое время перестали заниматься этой проблемой.

Обратный эффект 
В 1930-х годах были получены экспериментальные подтверждения того, что в некоторых случаях присутствие других людей мешает выполнению задач. Этот обратный эффект позже получил в социальной психологии название социальной ингибиции. Так, при действиях, не доведённых до автоматизма (например, заучивание бессмысленных слогов, прохождение лабиринтов, решение сложных арифметических задач) присутствие других людей снижало скорость их выполнения.
В 1966 году Роберт Зайонц попытался найти теоретическое обоснование для противоречащих друг другу данных. Он трактовал результаты с помощью общеизвестного в экспериментальной психологии правила: «возбуждение благоприятствует доминирующим реакциям». Иначе говоря, социальное возбуждение, вызываемое присутствием другого человека, усиливает реакции, но снижает осторожность, вот почему простые действия, в которых маловероятна ошибка, выполняются успешнее, тогда как в сложных действиях, требующих сосредоточения, растёт количество ошибок, из-за чего они выполняются менее успешно.

Около 300 исследований на 25 000 добровольцах подтвердили гипотезу Зайонца. Позднее было выявлено, например, что в присутствии наблюдателей студенты быстрее разбираются с лёгкими лабиринтами и труднее — со сложными, а хорошие игроки в бильярд показывают ещё более высокие результаты по количеству попаданий в лузу, тогда как плохие начинают играть ещё хуже.

У животных 
Эффект социальной фасилитации неоднократно наблюдался и у животных: в присутствии других особей своего вида муравьи быстрее рыли песок, цыплята поедали больше зёрен, а спаривающиеся крысы проявляли большую сексуальную активность в присутствии других пар. У животных также наблюдалась и так называемая социальная ингибиция: тараканы, длиннохвостые попугаи и зелёные зяблики медленнее осваивали прохождение лабиринтов в присутствии особей своего вида.

Примечания

Литература 
 

Социология
Влияние (социальное и политическое)
Психологические эффекты